Havenhoofd (plaats), een plaats op Goeree-Overflakkee
Havenhoofd (pier), een waterwerk